Tibães pode ser uma das seguinte freguesias de Braga

Mire de Tibães

Parada de Tibães

Ou ainda Mosteiro de Tibães, situado em Mire de Tibães.

Desambiguação